Le Bouchet steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Le Grand-Bornand
 ein Zisterzienser-Kloster (zeitweise Grablege der Grafen von Auvergne) und einen Ortsteil der Gemeinde Manzat (Puy-de-Dôme)
 ein Zisterzienser-Kloster im Département Drôme, vor 1180 von Raimund von Les Baux (Raymond des Baux) oder seinem Sohn Bertrand, Fürst von Orange, gegründet 
 eine Gemeinde im französischen Département Haute-Loire, siehe Le Bouchet-Saint-Nicolas
 eine Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie, siehe Le Bouchet-Mont-Charvin, bis 2013 nur Le Bouchet

Siehe auch:
 Bouchet (Begriffsklärung)